Василий Баринов:
 Баринов, Василий Иванович (род. 1922) – полковник, пограничник, ветеран Великой Отечественной войны, преподаватель Московского пограничного института.
 Баринов, Василий Иосифович (1899—1976) — генерал-майор инженерно-артиллерийской службы.